Heftrich steht für:

 Heftrich, Stadtteil von Idstein, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen 

Heftrich ist der Familienname folgender Personen:

 Eckhard Heftrich (* 1928), deutscher Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer
 Urs Heftrich (* 1961), deutscher Slawist, Übersetzer, Lyriker und Hochschullehrer